L'Autre Rive, film de David Gordon Green sorti en 2004 ;
 L'Autre Rive, film de George Ovashvili sorti en 2010 ;
 L'Autre Rive, roman de Georges-Olivier Châteaureynaud sorti en 2007 ;
 L'Autre Rive, téléfilm de 1976 ;
 L'Autre Rive, film de Gaëlle Graton sorti en 2022.